Alexander Nevski (grootvorst)
 Alexander Nevski (film)

Zie ook 
 Alexander Nevski-kathedraal (doorverwijspagina)